Велюшево — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.

Входит в состав сельского поселения Фоминского, с точки зрения административно-территориального деления — в Фоминский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Шексны — 48 км, до центра муниципального образования Фоминского — 6 км. Ближайшие населённые пункты — Пегуша, Ефимово, Воронцово.

По переписи 2002 года население — 27 человек (12 мужчин, 15 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Велюшево в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Шекснинского района